Униан-да-Витория:

 Униан-да-Витория — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Униан-да-Витория — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.